De  1000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2015/2016 ging van start op 14 november 2015 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 13 maart 2016.

Titelverdedigster was Brittany Bowe uit de Verenigde Staten, zij prolongeerde de wereldbeker

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Inzell

Heerenveen

Stavanger (1)

Stavanger (2)

Heerenveen

Vrouwen 1000 meter
2015/2016